Мишель Зенк (; род. 5 мая 1945, Исси-ле-Мулино) — французский медиевист и филолог. Член Французской академии (с 2017).

Биография 
Родился 5 мая 1945 года в Исси-ле-Мулино, в 1968 году окончил Высшую нормальную школу. До 1970 года работал ассистентом в Парижском университете, затем в , а с 1972 по 1976 год — вновь ассистентом и старшим ассистентом в Университете Париж IV. С 1976 года — профессор , с 1987 года — университета Париж IV, с 1994 года — профессор Коллеж де Франс. В 2000 году был принят в Академию надписей и изящной словесности, в 2012 году стал её непременным секретарём.

14 декабря 2017 года был избран во Французскую академию и занял кресло № 37, остававшееся вакантным после смерти Рене Жирара.

Библиография

Труды по филологии 
 La Pastourelle : poésie et folklore au Moyen Âge, Paris, Bordas, Études, 1972, 160 p.
 La Prédication en langue romane avant 1300, Paris, Champion, Nouvelle Bibliothèque du Moyen Âge, 1976, 580 p.; 2e éd. revue, 1982.
 Belle : essai sur les chansons de toile, suivi d’une édition et d’une traduction, Paris, Champion, Essais sur le Moyen Âge, 1978, 184 p.
 Roman rose et rose rouge : le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole de Jean Renart, Paris, Nizet, 1979, 127 p.
 Le Roman d’Apollonius de Tyr, édition, traduction et présentation, Paris, U.G.E. 10/18. Série Bibliothèque médiévale n° 1483, 1982, 315 p. ; puis nouvelle édition revue, Paris, LGF, Le Livre de poche. Lettres gothiques n° 4570, 2006, 285 p.
 La Subjectivité littéraire autour du siècle de saint Louis, Paris, PUF, Écriture, 1985, 267 p.
 Rutebeuf, Œuvres complètes, texte établi, traduit, annoté et présenté avec variantes, Paris, Garnier, Classiques Garnier, 1989—1990, 2 vol., 514 p. et 535 p. ; réédition dans une nouvelle édition revue et mise à jour, Paris, LGF, Le Livre de poche. Lettres gothiques n° 4560, 2001, 1054 p.
 Le Moyen Âge : littérature française, Phares, Presses Universitaires de Nancy, 1990, 167 p. réédition augmentée sous le titre Introduction à la littérature du Moyen Âge, Paris, LGF, Le Livre de poche. Références, 1993, 186 p. 
 Les Voix de la conscience : parole du poète et parole de Dieu dans la littérature médiévale, Caen, Paradigme, 1992, 418 p. [recueil d’articles].
 Littérature française au Moyen Âge, Paris, PUF, Premier cycle, 1992, X-400 p.; 2e édition revue et mise à jour, 2001.
 Le Moyen Âge et ses chansons ou Un passé en trompe-l'œil, Paris, Éditions de Fallois, 1996, 231 p.
 Froissart et le temps, Paris, PUF, Moyen Âge, 1998, 225 p.
 Le Jongleur de Notre-Dame : contes chrétiens du Moyen Âge, Paris, Le Seuil, 1999, 204 p.
 Déodat ou La transparence : un roman du Graal, Paris, Le Seuil, 2002, 153 p.
 Poésie et conversion au Moyen Âge, Paris, PUF, 2003, 346 p.
 Le Moyen Âge de Gaston Paris, Paris, Éditions Odile Jacob, 2004, 342 p.
 Le Moyen Âge à la lettre : abécédaire médiéval, Paris, Tallandier, 2004, 137 p.
 Livres anciens, lecture vivante, Paris, Éditions Odile Jacob, 2010, 352 p.
 D’autres langues que la mienne, Paris, Éditions Odile Jacob, 2014, 288 p.
 Bienvenue au Moyen Âge, Equateurs / France Inter, 2015, 184 p.
 L’Humiliation, le Moyen Âge et nous, Paris, Albin Michel, 2017, 261 p.
 On lit mieux dans une langue qu’on sait mal, Paris, Les Belles Lettres, 2021, 280 p.

Романы 
 Le Tiers d’amour : un roman des troubadours, Paris, Éditions de Fallois, 1998, 205 p.
 Bérets noirs, bérets rouges, Paris, Éditions de Fallois, 2018, 220 p.

Полицейские исторические романы 
 Arsène Lupin et le mystère d’Arsonval, Paris, Éditions de Fallois, 2004, 153 p. ; réédition, Paris, LGF, Le Livre de poche n° 35026, 2006 
 Un portefeuille toulousain, Paris, Éditions de Fallois, 2007, 153 p. ; réédition, Paris, LGF, Le Livre de poche n° 31604, 2009

Воспоминания 
 Seuls les enfants savent lire, Paris, Taillandier, 2009, 121 p. . Réédition : Paris, Les Belles Lettres, 2019, 150 p. .

В соавторстве 
 Girart de Roussillon ou L'épopée de Bourgogne, commenté par M. Thomas et M. Zink, adaptation en français moderne de R.-H. Guerrand, Paris, Philippe Lebaud, 1990.
 Histoire européenne du roman médiéval : esquisse et perspectives, par M. Stanesco et M. Zink, Paris, PUF, Écriture, 1992, 218 p.
 Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Âge, par Robert Bossuat, Louis Pichard et Guy Raynaud de Lage, Paris, 1964 [depuis 1939]; nouv. éd. entièrement revue et mise à jour sous la dir. de Geneviève Hasenohr et M. Zink, Paris, LGF, Le Livre de poche. La Pochothèque, 1992 ; repr. 1994 .
 L’Art d’aimer au Moyen Âge, par M. Cazenave, D. Poirion, A. Strubel, M. Zink, Éditions du Félin, Ph. Lebaud, 1997, Un nouvel art d’aimer, p. 7-70.
 Pages manuscrites de la littérature médiévale, par G. Hasenohr et M. Zink, Paris, LGF, Le Livre de poche. Lettres gothiques, 1999, 95 p.
 L'Œuvre et son ombre : que peut la littérature secondaire ?, recueil d'études publié sous la direction de Michel Zink, Contributions de Yves Bonnefoy, Pierre Bourdieu, Pascale Casanova, Antoine Compagnon, Michael Edwards, Marc Fumaroli, Michel Jarrety, Hubert Monteilhet, Carlo Ossola, Harald Weinrich et M. Zink, Paris, Éditions de Fallois, 2002, 154 p.
 Le Moyen Âge de Gaston Paris : la poésie à l'épreuve de la philologie, sous la direction de M. Zink, Paris, Éditions Odile Jacob, Collège de France, 2004, 343 p.
 Naissance, Renaissances, Moyen Âge — XVIe, Frank Lestringant et M. Zink (dir.), Paris, PUF, 2006, 1063 p.
 M. Zink (dir.), Froissart dans sa forge, colloque tenu à Paris du 4 au 6 novembre 2004, Paris, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres — Collège de France, Éd. de Boccard, 2006, p. 5-6, 85-89 et 231—234.
 Moyen Âge et Renaissance au Collège de France, Pierre Toubert et M. Zink (dir.), Paris, Fayard, 2009, 665 p.

Примечания

Ссылки 
 

Члены французской Академии надписей и изящной словесности